Leicester Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Leicester Township (Nebraska)
 Leicester Township (North Carolina)